L'empereur Rokujō est un ancien empereur du Japon.
La famille Rokujō est une branche de la famille Fujiwara.